La Coupe du monde de roller derby 2014 est le deuxième tournoi international de roller derby sur piste plate pour femme. Elle est organisée par le magazine  du 4 au  dans le Dallas Convention Center de Dallas aux États-Unis.

Pays participants 
Trente équipes participent au tournoi dont les 13 de l'édition précédente ; les équipes sont mises dans des groupes de 3 ou 4 formations par tirage au sort :
 Groupe 1 : Pays  de Galles, Norvège, Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud,
 Groupe 2 : Brésil, France, Portugal et Suisse,
 Groupe 3 : Antilles, Chili, Japon et Suède,
 Groupe 4 : Colombie, Écosse, Finlande et Mexique,
 Groupe 5 : Australie, Belgique, Grèce et Italie,
 Groupe 6 : Allemagne, Angleterre, Espagne et Irlande,
 Groupe 7 : Argentine, Canada et Danemark,
 Groupe 8 : États-Unis, Pays-Bas et Porto Rico.

Premier tour 
Dans chaque groupe, toutes les équipes s'affrontent, un classement est établi par groupe et les meilleures équipes de chaque groupe jouent la deuxième phase.

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

Groupe 5

Groupe 6

Groupe 7

Groupe 8

Deuxième phase 
À l'issue du premier tour, l'équipe classée première d'un groupe joue contre une équipe classée deuxième d'un autre groupe alors que les équipes classées 3 et 4 jouent une phase de consolation.

Tour des seize équipes  
Tous les matchs ont lieu le .

Playoff

Consolante 
 
 Colombie 305-136 Grèce
 Espagne 227-143 Afrique du Sud

 Mexique 278-Japon
 Italie 193-136 Suisse 
 Payes de Galles 395-75 Porto Rico
 Danemark 245-135 Portugal
 Allemagne 330-116 Chili
 Danemark 332-169 Porto Rico
 Pays Bas 308-189 Afrique du Sud

Références

Liens externes 
 

Roller derby
Événement sportif à Dallas
Roller derby